Ричард Мартин Вест (; , Дания) — датский астроном.

Работает в международной организации — Европейской южной обсерватории. 

Учёный открыл 39 астероидов и несколько комет, в том числе большую комету C/1975 V1, носящую его имя. Вместе с Эмилем Шустером открыл карликовую галактику в созвездии Феникса, входящую в состав Местной группы.

Вест в молодости был аспирантом известного грузинского астронома Евгения Харадзе, имя которого увековечил в названии астероида главного пояса (2147) Харадзе (лат. Kharadze). Женат на грузинке по имени Тамара (Тамрико), их дети носят грузинские имена. Целому ряду открытых им небесных тел датчанин присвоил названия, связанные с Грузией. Это, в частности, астероиды (2052) Тамрико и (2115) Иракли (соответственно имена жены и сына); (2116) Мцхета (Mtskheta), названный в честь древней столицы Иберии; (3477) Казбеги (Kazbegi); (5270) Какабадзе (Kakabadze), поименованный в честь художника Давида Какабадзе.

Примечания

Ссылки 
 Домашняя страница учёного 

Астрономы по алфавиту
Астрономы Дании
Астрономы XX века
Первооткрыватели комет
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели галактик